A Taça CERS de 2007/08 foi a 28ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 20 de Outubro de 2007, e finalizou a 20 de Abril de 2008 com a disputa da 1ª final-four da Taça CERS na localidade francesa de Dinan.
O campeão desta edição da segunda competição europeia foi o  CP Tenerife, que derrotou o  Hockey Valdagno na final por 6-5 na marcação de grandes penalidades, apóes empate 4-4 no final do tempo regulamentar e prolongamento.

Equipas da Taça CERS 2007/08
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 20 de Outubro e 17 de Novembro

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

http://cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_28.pdf

Hóquei em patins
Taça CERS